Hornisse steht für:
 Hornisse, Art aus der Familie der Sozialen Faltenwespen
 Hornissen, Gattung der sozialen Faltenwespen, die gut 20 Arten umfasst
 Messerschmitt Me 410 „Hornisse“, deutsches Flugzeug
 U-Boot-Bunker Hornisse, Tarnname eines ehemaligen U-Boot-Bunkers in Bremen
 die ursprüngliche Bezeichnung des Jagdpanzers Nashorn

Siehe auch:
 Hornet
 Frelon